Taunusstraße steht für:
 Taunusstraße (Bad Schwalbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Schwalbach
 Taunusstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Friedenau und Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Grunewald
 Taunusstraße (Bingen am Rhein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bingen am Rhein
 Taunusstraße (Butzbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Butzbach
 Taunusstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Nord
 Taunusstraße (Eltville am Rhein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Eltville am Rhein #Taunusstraße
 Taunusstraße (Flörsheim am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Flörsheim am Main
 Taunusstraße (Frankfurt am Main)
 Taunusstraße (Friedrichsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Friedrichsdorf
 Taunusstraße (Hungen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hungen
 Taunusstraße (Limeshain), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Limeshain
 Taunusstraße (Lorch, Rheingau), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lorch (Rheingau) #Taunusstraße
 Taunusstraße (Mainz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Neustadt
 Taunusstraße (Oestrich-Winkel), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Oestrich-Winkel #Taunusstraße
 Taunusstraße (Offenbach am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Offenbach am Main
 Taunusstraße (Pohlheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Pohlheim
 Taunusstraße (Rüdesheim am Rhein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rüdesheim am Rhein #Taunusstraße
 Taunusstraße (Schlangenbad), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schlangenbad
 Taunusstraße (Schwalbach am Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schwalbach am Taunus
 Taunusstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Mitte (Historisches Fünfeck) #Taunusstraße und Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Nordost #Taunusstraße